Yungur peut désigner :
 les Yungur, un peuple du Nigeria
 les langues yungur, un groupe de langues adamawa-oubanguiennes, ou plus précisément le bena (ou yungur), l'une d'entre elles